Olympisch Stadion (Amsterdam), tijdelijke ijsbaan in 2014 en 2018.
IJsbaan Museumplein, voormalige ijsbaan in Amsterdam tot 1937
IJsclubterrein Schinkel, voormalige ijsbaan in Amsterdam van 1937 tot 1989
Jaap Edenbaan, ijsbaan in Amsterdam